V.League 1 (2007) – 24. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Wietnamie. W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon rozpoczął się 3 marca, a zakończył 23 września 2007 roku. Tytułu nie obroniła drużyna Gạch Đồng Tâm Long An. Nowym mistrzem Wietnamu został zespół Becamex Bình Dương. Tytuł króla strzelców zdobył Brazylijczyk Almeida, który w barwach klubu SHB Ðà Nẵng strzelił 16 bramek.

Tabela końcowa 

Źródło: RSSSF

Baraż o awans/utrzymanie 

Zespół Hòa Phát Hanoi utrzymał się w V.League 1, natomiast drużyna Hùng Vương An Giang pozostała w drugiej lidze.

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 V.League 1

Przypisy 

2007 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Wietnamie